Independence Avenue – via di Washington D.C.
 Independence Avenue – via di Windhoek